Bahman steht für:

 Kai Bahman, Figur der persischen Mythologie, mythischer König Irans, siehe Persische Mythologie #Gestalten und Begriffe der iranischen Mythologie
 Monatsname im iranischen Kalender, siehe Iranischer Kalender #Monatsnamen

Bahman ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Akbar Khan Bahman (1880–1956), iranischer Diplomat und Politiker
 Jassem Bahman (* 1958), kuwaitischer Fußballtorwart

Siehe auch: 
 Bachmann (Begriffsklärung)
 Bahmani
 Bahmann